Gołubowka (ukr. Голубовка) – nazwa miejscowości w Rosji

 Gołubowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Gołubowka – wieś w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Gołubowka – wieś w rejonie siedielnikowskim obwodu omskiego
 Gołubowka – wieś w rejonie rusko-polańskim obwodu omskiego
 Gołubowka – wieś w rejonie dalnierieczenskim Kraju Nadmorskiego
 Gołubowka – wieś w rejonie partizanskim Kraju Nadmorskiego
 Gołubowka – wieś w obwodzie rostowskim
 Gołubowka – wieś w obwodzie tulskim